Йойк (, ) — традиционное песнопение саамов, уникальный саамский творческий жанр. Для йойка характерен особый ритм, повторяющийся на протяжении всей песни одних и тех же, красиво звучащих, но часто лишённых прямого смысла слов.

Исторические сведения 
Изначально йойк не был отдельным жанром — эти распевы были частью религиозных обрядов. Более того, первоначально йойк упоминался лишь как один из нескольких стилей пения саамов, однако сейчас это слово обычно используют для обозначения всех видов традиционного пения саамов.

Согласно исследованиям музыковедов, йойк является одной из наиболее древних музыкальных традиций в Европе.

Большинство таких песен — очень личные и придумываются ещё при рождении человека. В культуре саамов наличие у человека собственного йойка играет столь же важную роль, как и наличие имени.

Особенности 
Йойк часто не является песней о ком-либо или чём-либо, он передаёт «сущность» того человека, который поёт, или предмета, о котором поётся.

Обычно йойк поётся а капелла, иногда под аккомпанемент бубна, барабана или других инструментов. Тональность йойка чаще всего имеет пентатонический звукоряд, но исполнители могут использовать и другие тона по своему усмотрению.

В обычном понимании у песни должны быть начало, середина и конец. Йойк же прерывается так же внезапно, как и начинается. В этом отношении у него нет ни начала, ни конца.

Известные исполнители 

 Мари Бойне (Норвегия)
  (участник KEiiNO, Норвегия)
  (Финляндия)
 Вимме (Финляндия)
  (Финляндия)
  (Норвегия)
  (Швеция)
  (Швеция)
 Йонне Ярвеля  (Финляндия)
 Hedningarna (фольклорный ансамбль, Швеция)
 Елле (фольклорный ансамбль, Россия)
 Павла Конькова (СССР, Россия)

См. также 
 Кулнинг
 Ёйги
 Йодль

Примечания

Ссылки 
 Скандинавский стиль

Саамская музыка
Музыкальные жанры
Музыка Норвегии